

Biografia 
Esordisce come conduttore radiofonico negli anni '70 a radio RCE, fondata dallo zio Licinio Saracini, imprenditore di Valmontone, per poi collaborare dal 1990 al 1993 collabora con l'emittente londinese multilingue Radio Spectrum, realizzando reportage dai festival cinematografici di Cannes, di San Sebastián e di Taormina. Nel 1991 inizia la collaborazione con Radio Radio (Roma), dove nel 1993 è autore e conduttore di una serie di trasmissioni con Gianfranco Fini e Francesco Rutelli, avversari per la poltrona di sindaco di Roma, che rispondono in diretta alle domande degli ascoltatori. È il 1996 quando convince Bettino Craxi, allora rifugiatosi a Hammamet, a concedergli una serie di interviste settimanali in diretta sull'attualità politica italiana.

Alla fine del 1997, con Antonio Di Pietro appena entrato in politica, conduce il primo filo diretto tra il futuro leader dell'Italia dei Valori e gli ascoltatori, inaugurando poi con lui la trasmissione Linea Diretta, durata fino al 2001. Incontra più volte il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi negli anni seguenti al 2004, realizzando diverse interviste. Durante la campagna elettorale delle amministrative a Roma, nell'aprile del 2008, mentre era in corso la sfida tra Francesco Rutelli e Gianni Alemanno, Berlusconi attacca Francesco Totti perché il capitano giallorosso appoggia pubblicamente Rutelli. La reazione dei tifosi, amplificata dalle radio romane, crea malumori anche negli elettori del centro destra, tanto che Berlusconi chiama in diretta Vergovich per scusarsi.

Per la televisione, su Rai International, ha presentato diciotto edizioni del Festival della canzone romana. Dal novembre del 2013 al dicembre del 2016 ha condotto dal Piper Club a Roma ogni lunedì sera, gli spettacoli Serata speciale e Metti una sera al Piper. Attualmente conduce su Radio Radio il talk show mattutino Un giorno speciale, vincitore del Microfono d'Oro 2013.